Эспеха-де-Сан-Марселино () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 71,78 км². Население 194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Espeja de San Marcelino
 
 

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории